Miejscowości w USA:
 Elizabeth City – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pasquotank
Gminy w USA:
 Elizabeth City (ang. Elizabeth City Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pasquotank